Mit Gasofen bezeichnet man:

 Gasheizofen
 mit Gas betriebener Backofen

Siehe auch